Pojem Ráž může mít více významů:

Ráž, neboli ráže jako pojem související se zbraněmi a střelivem
Ráž jako osobní jméno se vyskytuje jako příjmení již před 16. stoletím. Vzniklo ze staročeského výrazu ráž, jenž znamenal kuličku.

Existuje více nositelů tohoto příjmení:

 Arnošt Ráž (1884–1925) – český básník (strýc Konstantina Biebla)
 Jožo Ráž (* 1954) – slovenský baskytarista a zpěvák (vlastním jménem Jozef Ráž)
 Roman Ráž (1935–2022) – český spisovatel, scenárista a režisér
 Rudolf Ráž (* 1943) – český filmový scenárista a dramaturg
 Vladimír Ráž (1923–2000) – český herec

Česká příjmení